Sant Pere i Sant Feliu de Calmella, església de Calmella, al Rosselló
 Sant Pere i Sant Feliu de Salo, església de Salo, dins el terme municipal de Sant Mateu de Bages.
 Sant Pere i Sant Feliu d'Olivella, església d'Olivella, al Garraf
 Sant Pere i Sant Feliu o Sant Pere de Vacarisses